Selmer pode ser referir a:

 Selmer - cidade estadunidense no estado do Tennessee.
 The Selmer Company - fabricante francesa de instrumentos de sopro.

Desambiguação